Ženská čtyřhra Ladies Championship Gstaad 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo patnáct dvojic, s jedním volným losem do druhého kola. Obhájcem titulu byl pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, jehož členky nestartovaly společně. Bertensová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Larssonové se stala Eugenie Bouchardová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Fudžiwarové a Jurakové.

Vítězem se stal nenasazený chilsko-americký pár Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková, který ve finále zdolal španělsko-švýcarskou dvojici Lara Arruabarrenováa Timea Bacsinszká. Po dvousetovém průběhu 4:6 a 6:4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10:6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na okruhu WTA Tour získala každá z nich premiérovou trofej.

Nasazení párů 

  Xenia Knollová /  Veronika Kuděrmetovová (1. kolo)
  Kaitlyn Christianová /  Giuliana Olmosová (1. kolo)
  Eugenie Bouchardová /  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Bibiane Schoofsová /  Jana Sizikovová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
WTA Tour 2018